TCE puede referirse a:
 Tribunal Contencioso Electoral, órgano de jurisdicción electoral de la República del Ecuador;
 Tribunal de Cuentas de la Unión Europea;
 Tricloroetileno (TCE), sustancia química;
 Traumatismo craneoencefálico, intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico o funcional del contenido craneal; o
 Tratado de la Comunidad Europea.